Rafael Álvarez puede referirse a:

 Rafael Álvarez (1950–), actor español.
 Rafael Álvarez (1977-), beisbolista venezolano.
 Rafael Álvarez Ibarra (1961–), ajedrecista español.
 Rafael Álvarez Ortega (1927–), pintor español.
 Rafael Álvarez Ovalle (1858-1946), músico guatemalteco.
 Bernardo Rafael Álvarez (1954–), escritor peruano.